Comitatul Golden Valley sau Golden Valley County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

Golden Valley County, Montana
Golden Valley County, North Dakota